Anne Heinis (politica) (1933-2009), Frans politica.
 Anne Heinis (waterpoloër) (1987), Nederlands waterpoloster.